Föreningsgatan kan syfta på:

Föreningsgatan, Göteborg
Föreningsgatan, Malmö